Le vautour est un oiseau rapace nécrophage de l'ordre des accipitriformes ou des falconiformes. Ce nom peut également désigner :

Patronyme 

 Angela Vautour (1960-), femme politique canadienne
 Jackie Vautour (1930-2021), pêcheur canadien 
 Louise Vautour, musicienne acadienne
 Yvon Vautour, joueur de hockey canadien

Œuvres de fiction 

 Le Vautour (The Sky Hawk), film américain de John G. Blystone sorti en 1929 ;
 Le Vautour (Dögkeselyű), film hongrois de Ferenc András sorti en 1982 ;
 Le Vautour (Talking Account), septième épisode de la saison 3 de FBI : Duo très spécial diffusé en 2006.

Divers 
 les abeilles vautours, abeilles charognardes ;
 Le Vautour, un personnage de comics ;
 le SO-4050 Vautour, un avion militaire français ;
 le vautour percnoptère est un hiéroglyphe égyptien ;
 le Vautour, un contre-torpilleur de la classe Aigle ;
 Vautour, groupe français de rock.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme